Pat McDonald (atleet) - Iers-Amerikaanse kogelstoter en politieagent
 Pat McDonald (actrice) - Australische actrice
 Patrick McDonald (rolstoelcurler) - Amerikaans rolstoelcurler